Dunnett est un patronyme porté notamment par :

 Dorothy Dunnett (1923-2001), écrivain écossais auteur de romans historiques et de romans policiers historiques ;
 Sidney Dunnett (1837-1895), architecte français.